

Плотинна — річка в Свердловській області, права притока Буя
 Плотинна — селище, Каменський район, Алтайський край

Плотинна — річка в Луганській області, ліва притока Теплої